NND steht für:
 Notable Names Database
 Bahnhof Nürnberg-Dutzendteich (DS100-Code)

nnd steht für:
 West Ambae (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Ambae, Vanuatu

Abkürzung